Jucás kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jucás (kommun), Ceará, 
 Jucás (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar